Haiti eller Haïti kan syfta på:

 Haiti – en republik i Karibien på västra Hispaniola 1804–
 Första haitiska kejsardömet – en tidigare valmonarki på västra Hispaniola 1804–1806
 Staten Haiti – en tidigare statsbildning i nordvästra Hispaniola 1806–1811
 Kungariket Haiti – en tidigare statsbildning skapad av Henri Christophe i nordvästra Hispaniola 1811–1820
 Andra haitiska kejsardömet – en stat på västra Hispaniola 1849-1859
 Republiken Spanska Haiti – en statsbildning på Hispaniola östra del 1821–1822
 Haitis ockupation av Santo Domingo – ockupation av östra Hispaniola av Haiti 1822–1844
 Haiti – tidigare svenskt namn på en ö i ögruppen Stora Antillerna i Västindien, se Hispaniola
Haïti (sång av Arcade Fire) – en sång med Arcade Fire på albumet Funeral från 2004

Se även
Hayti